Юрий Юрьевич Серебрянский (род. , ) — писатель польского происхождения из Казахстана.

Биография 
Родился в семье советских инженеров — геологов. Окончил в 1997 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности химик- эколог. Некоторое время работал в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан, а также в программах развития ООН в качестве эксперта международного экологического законодательства. Покинул должность по собственному признанию в одном из интервью « устав от бесполезной бумажной работы». Позже занимался журналистикой и частным предпринимательством. Участвовал в форумах молодых писателей в Липках в 2006 и 2008 годах. Окончил Варминско-Мазурский университет в городе Ольштын, культуролог, специалист по межкультурным отношениям.  

Лауреат
«Русской премии» в номинации «малая
проза» в 2010 году за повесть
«Destination. Дорожная
пастораль», в 2014 году за
повесть «Пражаки». 

С 2012 года редактор
журнала польской диаспоры в Казахстане
«Ałmatyński Kurier Polonijny»

В качестве
журналиста и эссеиста сотрудничает с изданиями в
Казахстане, в России, в Польше и США.

С 2010 года работает преподавателем Открытой
Литературной Школы Алматы .

С 2016 по 2018 годы главный редактор издания Esquire Kazkahstan.

С 2018 года редактор раздела прозы журнала Лиterraтура.

Почетный участник международной писательской программы  2017 в городе Айова-сити, штат Айова. Член Казахского Пен-клуба с 2017 года. В 2020 году принят в Товарищество литературных переводчиков Польши в качестве кандидата.    

Как прозаик
и поэт публикуется в литературных
журналах «Простор» Казахстан, «Книголюб»,
Казахстан, «Дружба народов», «Знамя»,
«Воздух», «Новый мир», «День и ночь», Polutina.ru, «Артикуляция», «Новая юность»,
«Пролог», «Юность», «Новая реальность»,
на литературном ресурсе «Лиterraтура».

Повесть
«Пражаки» включена в программу открытой
международной олимпиады школьников по
русскому языку «Светозар»

В
2013 году организаторами премии в Казахстане
Юрий Серебрянский был номинирован и
получил международную награду Fashion
TV Award, на «кристалле»
указана формулировка «Литературное
открытие».

Автор
написал на своей странице в Фейсбук по
этому поводу:

«Начиная
со вчерашнего вечера у меня имеется
одна из самых необычных для писателя
наград — Fashion TV Award. В Казахстане модный
канал решил отметить достижения не
только в области моды, но в области
культуры. Считаю это логичным, мода
никогда не существовала в отрыве от
культурного контекста.»

в 2011 году Юрий
Серебрянский получил «Русскую премию»
в качестве казахстанского писателя, а в 2014 году в
качестве писателя из Польши. 

В одном из
интервью автор указывает, что «повесть
„Пражаки“ была написана во время
пребывания в Польше, но книга о
Казахстане, и, хотелось, чтобы она пришла
извне». В некоторых источниках российской
прессы автор был указан как польский писатель. С 2019 года публикует научные статьи в области исследований культурологии и лингвистики.

Творчество 
В творчестве
важным аспектом является рефлексия
на темы идентичности. «Роль русского языка также изменилась в курсе работ Серебрянского. В то время как его ранний лирический герой сталкивается с проблемой «на каком языке жить», вопрос использования русского языка не фокусируется на уровне контекста в позднее написанных текстах. Использование Серебрянским русского (и его существование в качестве русофонного автора) позволяет ему достичь глобальной аудитории, но также и говорить о сложности казахстанской идентичности в виде, понятном и принимаемом другими казахстанцами. Благодаря переводу некоторых его более поздних работ на казахский, авторский месседж становится доступен и казахоязычной аудитории. Таким образом, Серебрянский может быть полифоничной фигурой и создавать полифоничные произведения, которые по-разному находят отклик во многих мультикультурных контекстах, при этом пишет он преимущественно на русском языке», Нина Фриесс.

Книги 
«Мой
Караваджо»
Повесть,
рассказы. — издательство Искандер,
Алматы, 2006.

«Рукопись,
найденная в затылке»
Книга
стихотворений. — издательство СаГа,
Алматы, 2010.

«Destination».
Дорожная пастораль
Повесть. Издательство «СаГа», Алматы,
2011.

«Казахстанские сказки», проза — издательство «Аруна», Алматы, 2017.

«Чёрная звезда», проза (в соавторстве с Бахытжаном Момышулы) — «издательство Книжный клуб», Алматы, 2019.

"Книга о вкусной и здоровой казахстанской литературе", - сборник эссе и интервью казахстанских писателей — Фонд "Сорос - Казахстан", Алматы, 2020.

"Проза", книга стихотворений, — Free Poetry, Самара, 2021.

Публикации 
Журнал «День
и ночь»,
№ 5 за
2010 г."Я поднял камень."

Журнал «Дружба
Народов»,
№ 8 за
2010 г.«Destination». Дорожная пастораль

Журнал "Дружба
	Народов»,
	№ 3 за
	2012 г. "Труба". Короткая 	повесть

Журнал "Новая
	Юность»,
	№ 3(108) за
	2012 г. "Сквозь 	стекло". 

Журнал «Знамя»,
	№ 6 за
	2013 г. "Гид 	из Таиланда". Стихи 
	; Журнал «Дружба
	Народов»,
	№ 9 за
	2014 г. "Пражаки". Повесть

Журнал «Дружба
Народов»,
№ 11, 12 за
2018 г.
Алтыншаш

Литературные награды 
«Русская премия»
2010 год. Номинация «малая проза» 1 степени
за повесть «Destination. Дорожная
пастораль»

«Русская премия»
2014 год. Номинация «малая проза» 1 степени
за повесть «Пражаки».

Медаль Казахского Пен-клуба.

Интервью 
«Русский язык - это всё, что у меня есть» Информационно - Аналитический центр МГУ.

Примечания

Ссылки 
 Список преподавателей Открытой Литературной Школы Алматы
 Публикации на сайте Лиterraтура 
 Публикации в «Журнальном зале»
 http://www.buro247.kz/events/photo-reports/fashion-tv-awards-v-almaty.html
 http://www.russkiymir.ru/news/189111/

Русские писатели по алфавиту
Польские писатели
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби